Логросан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 365,3 км². Население — 2094 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 La Página de Logrosán. Información. Foro
 fotos de Logrosán

Муниципалитеты Касереса